

Abbigliamento 
 Cravatta Lavallière – tipo di cravatta, tessuta in mussola o seta

Geografia 
 Baia da Lavallière – situata a Sainte-Anne-de-Sorel a Montérégie, è una delle paludi più grandi sviluppate nel Nord America orientale

Persone

Lavallière 
 Ève Lavallière (1866-1929) – attrice e religiosa francese, di origine italiana

LaValliere 
 Mike LaValliere (1960) – giocatore di baseball statunitense
 Richard LaValliere (1953-2012) – musicista statunitense